Израиль Ефимович Верцман (5 января 1906, Могилёв-на-Днестре — 11 октября 1992) — советский литературовед, литературный и художественный критик;  (1940).

Биография 
В 1930 году окончил ВХУТЕИН, в 1933 аспирантуру МГПИ. Перед Великой Отечественной войной был заведующим отделом журнала «Литературное обозрение».

Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 года боец народного ополчения, с августа 1941 года военный корреспондент-литератор газеты «За Советскую Родину» 10-й армии, с января 1942 года инструктор-литератор газеты на немецком языке (на Волховском фронте), с октября 1942 года переводчик-корреспондент редакционно-издательского отделения 7-го отдела политуправления Волховского фронта, затем начальник 7-го отдела. Капитан административной службы. Награждён медалями «За оборону Ленинграда» (1944), «За боевые заслуги» (1944), орденом Красной Звезды (1945). В 1947 году вступил в ВКП(б).

Преподавал историю зарубежной литературы и эстетику в Военно-морской академии (Ленинград, 1945—1947), во ВГИКе (1947—1952), в Алма-Атинском педагогическом институте (1952—1954). В 1954—1970 гг. работал научным редактором редакции литературы и языка издательства «Советская Энциклопедия». Участвовал в создании «Краткой литературной энциклопедии».

Член Союза писателей СССР (1970), Союза писателей Москвы.

Творчество 
Печатался с 1930 года. Работы, посвящённые вопросам идеологии и реализма Просвещения, сыграли заметную роль в оформлении концепции Просвещения в советском литературоведении.

Избранные сочинения

Критика 
Писатель Юрий Нагибин в своём дневнике упомянул о предполагаемых доносах Верцмана: «Спустя много лет я узнал, что Верцман все время лил на меня помои в 7-м отделе; к счастью, дальше третирования, мелочных придирок дело не пошло».

Награды 
 орден Красной Звезды
 медали.

Примечания

Литература 

 
 Бахмутский В. Я. Книга о Руссо // Вопросы литературы. — 1959. — № 5. 
 Блюменфельд В. М. Книга о художественном познании // Вопросы литературы. — 1968. — № 7.
 
 Фридлендер Г. М. Проблемы художественного познания». [Рец.] // Новый мир. — 1968. — № 6.

Выпускники ВХУТЕМАСа
Политработники Великой Отечественной войны
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Преподаватели ВГИК
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Редакторы России
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы
Художественные критики СССР
Художественные критики России